Blăjani – gmina w Rumunii, w okręgu Buzău
 Blăjani – wieś w Rumunii, w okręgu Buzău